Aruša je jedna od trideset regija Tanzanije. Glavni i najveći grad je Aruša.
Regija je podijeljena u 6 okruga: Ngorongoro, Arušu, Karatu, Monduli, Longido i Arumeru.

Regionalni povjerenici od 1962. do danas:

Poznati ljudi
 Filbert Bayi odrastao je u regiji Aruša.

Također pogledajte

 Zemljopis Tanzanije
 Dolina Umba

Izvori

Regije Tanzanije